Плаја Ермоса има више значења:

 Плаја Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја Ермоса (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику